Барильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тудела. Занимает площадь 3 км². Население — 194 человека (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры